Región Nororiental (o Región Nordeste) puede referirse a:

 La Región Nororiental (Venezuela).
 La Región Nororiental del Marañón, en Perú.
 La Región Nordeste de Brasil.
 La Región Nordeste de São Paulo, en el estado de Sao Paulo (Brasil).
 La Región Nordeste (Vietnam).